

Događaji
 Asirijski kralj Sargon II., nasljednik Salmanasara V. koji je počeo opsadu Samarije, osvaja Samariju.

Rođenja

Smrti